

Geografia

Austria 
 Arbing – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Arbing – dzielnica Osterhofen
 Arbing im Feld – dzielnica Osterhofen